O combinado nórdico nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1936 foi disputado apenas por homens. Consistiu de uma corrida cross-country disputada em 12 de fevereiro de 1936, e uma competição de saltos disputada no dia seguinte.

Medalhistas

Resultados

Esqui cross-country
Os 18 quilômetros de esqui cross-country foram realizados em uma quarta-feira, 12 de fevereiro, dentro do programa do esqui cross-country dos Jogos.

Oddbjørn Hagen foi o vencedor da corrida de esqui cross-country do combinado nórdico performance que lhe garantiu a medalha de prata na competiação entre os especialistas. Ao todo 16 esquiadores participaram de ambas as modalidades.

Legenda: DNF - não completou a prova (did not finish).

Classificação final

Referências
 Página de resultados do Comitê Olímpico Internacional
 Relatório oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1936
 Sports-Reference.com
 

Jogos Olímpicos de Inverno de 1936
Combinado nórdico nos Jogos Olímpicos